Höglandstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Höglandstjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717950-162826), sjö i Lycksele kommun,  (7,16 ha)
Höglandstjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720639-162311), sjö i Lycksele kommun,  (9,72 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn